Pungent Stench () — австрийская дэт-метал-группа, основанная в Вене в 1988 году.

История 
Группа была создана несколькими австрийскими музыкантами в 1988 году. Уже изначально Pungent Stench отличался от других групп данного стиля крайней экстравагантностью: в текстах откровенно эксплуатировалась тема сексуальных девиаций, в оформлении альбомов использовались шокирующие фотографии Джоэла Уиткина, музыканты выступали в традиционной одежде католических священников.

В 1995 году группа распалась (лидер коллектива Мартин Ширенк занялся другим своим проектом — Hollenthon), но в 1999 году музыканты вновь воссоединились. Было записано несколько новых альбомов, группа вела активную концертную деятельность, в том числе посещала с гастролями Россию.

В 2007 группа вновь объявила о своём распаде.

В 2013 группа вновь воссоединилась под названием The Church of Pungent Stench, однако в том же году Мартину Ширенку пришлось сменить название на Schirenc Plays Pungent Stench.

Состав

Финальный состав 
 Мартин Ширенк (Эль-Кочино) — вокал, гитара (1988—1995, 1999—2007)
 Эл Гор — бас-гитара (2004—2007)
 Алекс Ванк — ударные (1988—1995, 1999—2007)

Бывшие участники 
 Фабио Тести — бас-гитара (2004)
 Яцек Перковский — бас-гитара (1988—1995)
 Преподобный Маусна — бас-гитара (1999—2004)

Дискография 
Студийные альбомы
 1990 — For God Your Soul… For Me Your Flesh
 1991 — Been Caught Buttering
 1994 — Club Mondo Bizarro — For Members Only
 2001 — Masters Of Moral, Servants Of Sin
 2004 — Ampeauty
 2018 — Smut Kingdom

Мини-альбомы
 1989 — Extreme Deformity
 1991 — Shisyu
 1993 — Dirty Rhymes And Psychotronic Beats

Сборники
 1997 — Praise The Names Of The Musical Assassins
 2018 — First Recordings

Другие релизы
 1988 — Mucous Secretion (демо)
 1989 — Pungent Stench/Disharmonic Orchestra (сплит с Disharmonic Orchestra)
 1990 — Benediction/Pungent Stench (сплит с Benediction)
 1993 — Video La Muerte (видеоальбом)
 2001 — Loot, Shoot, Electrocute/The Temple of Set (сплит с Benediction)

Ссылки 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1988 году
Дэт-метал-группы Австрии
Исполнители Nuclear Blast